Ленпосёлок (поселок «Ленинское», в 1980-е годы на туристических картах также именовался как "Поселок им. 1-го Мая" ) — частный сектор на самой западной окраине Одессы, административно входит в состав Малиновского района г. Одессы, который помимо Ленпосёлка включает в себя старые окраины: знаменитую Молдаванку, Ближние и Дальние Мельницы, Заставу, Промзону и одесские Черёмушки. Также в район входит Одесский международный аэропорт.
Ленопосёлок граничит с пгт Авангард.

От Ленпосёлка до железнодорожного вокзала всего около 7 километров. Чтобы приехать в центр города из Ленпосёлка, необходимо пересечь два железнодорожных переезда с весьма интенсивным движением.

Образование и культура 
На территории Ленпосёлка работают детский сад-ясли № 125 (ул. Николая Аркаса, 35), общеобразовательная школа № 130 (ул. Николая Аркаса), 45, 19, 56. Детская музыкальная школа № 3 (ул. Петра Лещенко, 28).Есть также Спасо-Преображенский собор Одесской Епархии УПЦ МП.

Транспорт 
Маршрутка № 201 (ранее — 128)
Начало — конец маршрута: Ж/Д ВОКЗАЛ — Ленпосёлок (ул. Обнорского)

Маршрут:
пл. Старосенная (Ж/Д ВОКЗАЛ «ОДЕССА-ГЛАВНАЯ») — пл. Привокзальная — ул. Пушкинская — ул. Большая Арнаутская — ул. Мечникова — ул. Богдана Хмельницкого — ул. Степовая — ул. Мельницкая — Ивановский путепровод — ул. Житомирская (ж/д пл. Житомирская) — ул. Просёлочная — Дальницкое шоссе — Тираспольское шоссе — Объездная дорога — ул. Магистральная — ул. Нескучная — ул. ОБНОРСКОГО

Обратный маршрут:
ул. Нескучная — ул. Магистральная — Тираспольское шоссе — Дальницкое шоссе — ул. Просёлочная — ул. Житомирская (ж/д пл. Житомирская) — Ивановский путепровод — ул. Мельницкая — ул. Степовая — ул. Богдана Хмельницкого — ул. Малая Арнаутская — ул. Ришельевская — ул. Пантелеймоновская — ул. Водопроводная — пл. Старосенная (Ж/Д ВОКЗАЛ «ОДЕССА-ГЛАВНАЯ»).

Время работы: с 05:10 до 23:00 / интервал 5-7 мин.

Продолжительность / Протяженность маршрута: 00:45 чч:мм / 15.77 км.

Маршрутка № 233
Начало — конец маршрута: Парк Шевченко — Два столба ()

Маршрут:
Парк Шевченко — ул. Белинского — ул. Большая арнаутская — ул. Прохоровская — ул. Богдана Хмельницкого — ул. Мельницкая — Застава 2 — ул. Боженко — Застава 1 — Дальницкое шоссе — ул. Проселочная — Тираспольское шоссе — 1-й Амурский переулок — Два столба

Обратный маршрут:
Два столба — 1-й Амурский переулок — Тираспольское шоссе — ул. Проселочная, Дальницкое шоссе — Застава 1 — ул. Боженко — Застава 2 — ул. Мельницкая — ул. Богдана Хмельницкого — ул. Малая Арнаутская — ул. Ришельевская — ул. Белинского — Парк Шевченко

Маршрутка № 280
Начало — конец маршрута: Архитекторская (станция) — Клеверный мост

Маршрут: Архитекторская (станция) — ул. Академика Королёва — ул. Инглези — ул. Космонавта Комарова — Люстдорфская дорога — ул. Академика Филатова — ул. Святослава Рихтера — ул. Житомирская (ж/д пл. Житомирская) — ул. Просёлочная — Дальницкое шоссе — Тираспольское шоссе — Объездная дорога — Клеверный мост

Обратный маршрут: Клеверный мост — Объездная дорога — Тираспольское шоссе — Дальницкое шоссе — ул. Просёлочная — ул. Житомирская (ж/д пл. Житомирская) — ул. Святослава Рихтера — ул. Академика Филатова — Люстдорфская дорога — ул. Космонавта Комарова — ул. Инглези — ул. Академика Королёва — Архитекторская (станция)

Примечания 

Микрорайоны Одессы